Reverso hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Definición
Reverso es la parte o cara opuesta a la visible o principal.

Además
 Reverso, ayuda técnica utilizado en el deporte de la escalada.
 Reverso, uno de los dos haces o caras de una moneda (véase también anverso).
 Una de las dos caras de un sobre, o de la hoja de un libro, etc.
 Se denomina también comúnmente pez reverso a la rémora (Echeneidae), un pez acantopterigio.
 Reverso, localidad de la Región de Antofagasta en Chile, cerca de Tocopilla.